TE sau Te poate fi:

 Telur, element chimic cu simbolul Te
 Insula Tromelin, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Teramo, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Te (chirilic), literă a alfabetului chirilic

Vezi și 
 Țe, literă a alfabetului chirilic care reprezintă litera ț

Legături externe 
 
  „TE” la acronymfinder.com